Les Trois Mousquetaires est un roman français d'Alexandre Dumas et Auguste Maquet. Il a inspiré de nombreuses adaptations parmi lesquelles :

Cinéma 
 1909 : Les Trois Mousquetaires (I tre moschettieri), film muet italien réalisé par Mario Caserini
 1912 : Les Trois Mousquetaires, film muet français réalisé par André Calmettes et Henri Pouctal
 1921 : Les Trois Mousquetaires, film muet français en 12 épisodes réalisé par Henri Diamant-Berger
 1921 : Les Trois Mousquetaires (The Three Musketeers), film muet américain réalisé par Fred Niblo avec Douglas Fairbanks
 1932 : Les Trois Mousquetaires, film français en deux époques réalisé par Henri Diamant-Berger
 1935 : Les Trois Mousquetaires (The Three Musketeers), film américain réalisé par Rowland V. Lee
 1942 : Les Trois Mousquetaires (Los Tres mosqueteros), film mexicain réalisé par Miguel M. Delgado
 1948 : Les Trois Mousquetaires (The Three Musketeers), film américain réalisé par George Sidney
 1953 : Les Trois Mousquetaires, film français d'André Hunebelle
 1961 : Les Trois Mousquetaires, film français en deux époques réalisé par Bernard Borderie
 1973-1974 : Les Trois Mousquetaires (The Three Musketeers), On l'appelait Milady (The Revenge of Milady) et Le Retour des Mousquetaires (The Return of the Musketeers), film américain en trois parties réalisé par Richard Lester
 1979 : Le Cinquième Mousquetaire (The Fifth Musketeer), film austro-allemand réalisé par Ken Annakin
 1993 : Les Trois Mousquetaires (The Three Musketeers), film américain réalisé par Stephen Herek
 2005 : Les Trois Mousquetaires, film danois et letton
 2011 : Les Trois Mousquetaires (The Three Musketeers), film américain réalisé par Paul W.S. Anderson
 2013 : Les Trois Mousquetaires (Три мушкетёра, Tri mushketera), film russe réalisé par Sergueï Jigounov
 2023 : Les Trois Mousquetaires, film français en deux parties (D'Artagnan et Milady) réalisé par Martin Bourboulon et prévu pour 2023.

Télévision 
 1959 : Les Trois Mousquetaires, téléfilm français réalisé par Claude Barma
 1966 : D'Artagnan, chevalier du roi, feuilleton français réalisé par Henri Carrier
 1978 : D'Artagnan et les Trois Mousquetaires, téléfilm soviétique réalisé par Gueorgui Jungwald-Khilkevitch
 1981 : Les Trois Mousquetaires, série d'animation hispano-japonaise en 26 épisodes
 1987 : Sous le signe des Mousquetaires, série d'animation japonaise en 52 épisodes
 2005 : D'Artagnan et les Trois Mousquetaires , mini-série en coproduction entre la France, le Royaume-Uni, la République tchèque et le Canada
 2014 : The Musketeers, série britannique créée par Adrian Hodges diffusée sur BBC One

Bande dessinée 
 Les Trois Mousquetaires, une série de bande dessinée

Comédie musicale 
 2016 : Les Trois Mousquetaires, comédie musicale française.

Divers 
 Le Réseau Les Trois Mousquetaires est un réseau belge de résistants actifs durant la Seconde Guerre mondiale.
 Les Trois Mousquetaires, un jeu de rôle.
 Les Trois Mousquetaires, un jeu de stratégie combinatoire abstrait.
 Les Trois Mousquetaires est le surnom attribué à trois footballeurs du Standard de Liège : Régis Genaux, Michaël Goossens et Philippe Léonard.
 Les Trois Mousquetaires sont une des cartes du jeu Clash Royale.

Voir aussi 
 Les Trois Mousquemers